Джуди Баукер (; род. 1954) — английская актриса кино, телевидения и театра. Наиболее известна по главной роли в британском сериале «Приключения Чёрного Красавчика», шедшем на местном ТВ с 1972 по 1974 годы и созданном на основе литературного произведения Анны Сьюэлл, а также фильму Франко Дзеффирелли «Брат Солнце, сестра Луна».

Биография
Родилась в Шоуфорде 6 апреля 1954 года. Когда Джуди было всего два года, её семья переехала в Замбию, затем в британскую колонию, известную как Британская Родезия, где они пробыли восемь лет. В течение этого времени девушка обучалась живописи, конному спорту и балету. По возвращении на родину она твёрдо приняла решения добиться успеха в актёрстве.

В профессии дебютировала в 1972 году.

Замужем за актёром, режиссёром и драматургом Гарри Мичером.

Фильмография
Брат Солнце, сестра Луна (1972)  — Клара
Приключения Чёрного Красавчика (1972 / 74) —  Вики Гордон
 Доктор Джекилл и Мистер Хайд (1973) — Тапенни
Пьеса дня (1975) —  Эмма Элкинсон
 В доме Бреде (1975) —  Джоанна
 Хиндл просыпается (1975) —  Беатрис Фаррар
 Дракула (1975) —  Мина
 К востоку от Слоновьей скалы (1978) —  Ева Праудфут
 Принцесса на горошине (1979) —  принцесса
 Битва титанов (1981) — Андромеда
 Непридуманные истории (1981) —  Энн
  Уилфред и Эйлин (1981) —  Эйлин
 Маленькая мисс Перкинс (1982) —  Энн Перкинс
 Остров Эллис (1984) —  Джорджиана
 На охоте (1984) —  Оливия
Анна Каренина (1985) —  Китти
 Грехи (1986) —  Натали
 Потусторонний мир (1987) —  Дженнифер Крэнли
 Мгновенное действие (1988) —  Тесса
Освобождение (1994) —  мисс Стивенсон
 10 арен   Марвуда (2011) —  Амелия
 Сказки Альбиона (2014) —  мать Рианнон
Праздник Варанаси (2016) —  Агата

Литература
 Роджер Льюис. What Am I Still Doing Here?: My Life as Me

Примечания

Ссылки
 
 Family viewing has disappeared, says Black Beauty star

Киноактрисы Великобритании